

Geografia
 La Chapelle-Janson – comune francese nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna
 Saint-Estève-Janson – comune francese nel dipartimento delle Bocche del Rodano nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Persone
 Charles de Forbin-Janson (1785-1844) – vescovo cattolico francese
 Folke Janson, o Jansson (1897-1975) – triplista svedese
 Horst Woldemar Janson, meglio noto come H. W. Janson (1913-1982) – storico dell'arte russo naturalizzato statunitense
 Jillian Janson (1995) – attrice pornografica statunitense
 Klaus Janson (1952) – fumettista statunitense
 Lucas Janson (1994) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Marie Janson (1873-1960) – politica e femminista belga
 Paul Janson (1840-1913) – politico belga liberale
 Paul-Émile Janson (1872-1944) – politico belga
 Toussaint de Forbin-Janson (1631-1713) – cardinale e vescovo cattolico francese
 Victor Janson, nato Viktor Janson (1884-1960) – attore e regista tedesco del cinema muto

Altro
 Lycée Janson de Sailly – college di Parigi